Leopolda – imię żeńskie pochodzenia germańskiego; żeński odpowiednik imienia Leopold, które wywodzi się od słowa oznaczającego "lud".

Leopolda imieniny obchodzi 2 kwietnia i 30 lipca.

Znane osoby noszące to imię:
 Mathilde Marie Theresia Henriette Christine Luitpolda – księżniczka Bawarii
 Maria Krystyna Karolina Adelajda Franciszka Leopolda Orleańska (1813–1839) – księżna wirtemberska

Żeńskie imiona germańskie

hu:Leopolda
sl:Leopolda